19 Pułk Ułanów im. Króla Karola (1 Wirtemberski) – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 9 lipca 1863; garnizony: Ulm, Wiblingen; przydział w 1914: XIII Korpus Armii Niemieckiej
 19 Pułk Ułanów (Księstwo Warszawskie) – pułk kawalerii polskiej okresu Księstwa Warszawskiego, sformowany 1812
 19 Pułk Ułanów Wołyńskich – pułk kawalerii polskiej okresu II RP